Chiavichetta ima više značenja:
 Chiavichetta, Mantua
 Chiavichetta, Roma